Legamento crociato anteriore – legamento che costituisce l'articolazione del ginocchio
 Legamento crociato posteriore – legamento che costituisce l'articolazione del ginocchio, con inserzione sulla parte posteriore della tibia